Selli bezeichnet:
Selli (Rethymno), einen Ort auf Kreta
Selgase (deutsch Selli), Ort in Estland
Raimondo Selli (1916–1983), italienischer Geologe